Karim (کریم) es un nombre de origen árabe que significa generoso, noble, honorable.

Puede verse escrito Kareem o Kerim.

Deportistas 
Karim Rodríguez, futbolista español.
Mahdi Karim, futbolista iraquí.
Mohammed Ali Karim, futbolista iraquí.
Kareem Abdul-Jabbar, baloncestista estadounidense.
Kareem Rush, baloncestista estadounidense.
Karim Haggui, futbolista tunecino.
Karim Saidi, futbolista tunecino.
Kareem Campbell, skateboarding estadounidense.
Karim Benzema, futbolista francés.
Jawed Karim, cofundador de YouTube.
Karim Emilio, baloncestista argentino
Karim Safani, futbolista español.
Karim Mahuad, futbolista puntanegrino

Políticos 
Karim Pakradouni, político libanés.
Karim Masimov: primer ministro kazajo.
Islom Karimov: presidente uzbeko.
Karim Khan: sah iraní.

Autores de nombres científicos 
 Karim: Abdel G. A. Karim

Escritores 
 (Karim Alipur): escritor esotérico (Colombia)